Схід:
 Схід або Схід Сонця — поява світила над горизонтом.
 Схід — сторона світу.
 Схід  або Орієнт — частина материка, протилежна Західній Європі; країни на цій частині материка.
 Схід — село, Кіровоградська область, Новоукраїнський район.
 Схід () — станція Московської лінії Мінського метрополітену.
 Схід — аналітично-інформаційний журнал.
 Схід — кратер на Марсі, відвіданий марсоходом «Оппортьюніті».